My Friend from India – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Beaumont e Ashley Miller
My Friend from India – film del 1927 diretto da E. Mason Hopper